Die Abkürzungen M46, M 46 bzw. M-46 bezeichnen unter anderem

 einen offenen Sternhaufen, siehe Messier 46
 ein metrisches Gewinde
 ein in der Sowjetunion entwickeltes Geschütz, siehe 130-mm-Kanone M-46
 ein Kampfpanzer, siehe M46 (Kampfpanzer)
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-46 (Michigan)

 

M46